Europamästerskap 1990 kan avse:

Europamästerskapen i badminton 1990
Europamästerskapen i bordtennis 1990
Europamästerskapen i brottning 1990
Europamästerskapen i friidrott 1990
Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1990
Europamästerskapen i konståkning 1990
Europeiska inomhusmästerskapen i friidrott 1990
Europamästerskapet i ishockey för herrar 1990